Игры в Группе D на чемпионате мира 1994 года проходили с 21 по 30 июня 1994 года. Группа состоит из Греции, Болгарии, Аргентины и Нигерии.

Аргентина — Греция

Нигерия — Болгария

Аргентина — Нигерия

Болгария — Греция

Аргентина — Болгария

Греция — Нигерия 

Г